Giovani Alex dos Santos Ramírez (Monterrey, 1989. május 11. –) U17-es világbajnok, CONCACAF-aranykupa-győztes és olimpiai bajnok mexikói válogatott labdarúgó. Jelenleg a mexikói Club América és a mexikói válogatott játékosa. Édesapja, Zizinho (Gerardo dos Santos) szintén focista volt.

Pályafutása

Klubcsapatokban

FC Barcelona 
2007 nyarán ismét meghívták a Barcelona felnőtt csapatába a szezon előtti barátságos mérkőzésekre. 2007. augusztus 29-én kettős állampolgárságot kapott, és először játszott a felnőtt csapatban. A bajnokságban 2007. szeptember 2-án debütált az Athletic Bilbao ellen hazai pályán 3–1-re megnyert mérkőzésen, Thierry Henry cseréjeként lépett pályára a 62. percben. A Bajnokok Ligájában 2007. szeptember 19-én játszott először a francia Lyon ellen. A 79. percben, Xavi cseréjeként lépett pályára.

2008. május 17-én mesterhármast szerzett a Real Murcia ellen, amivel csapata 5–3-ra nyert, így a 2007-08-as szezont győzelemmel zárhatták. Ez egyben dos Santos utolsó mérkőzése is volt a Barcelonában, 2008. június 6-án ugyanis a Barcelona hivatalos weboldalán közzétették, hogy dos Santos az angol Tottenham Hotspur játékosa lesz 6 millió euróért, azaz 4,7 millió fontért.

Tottenham Hotspur 
Dos Santos 2008. június 10-én esett át az orvosi ellenőrzésen a Tottenhamnél. Az átigazolás összege a kezdeti 4,7 millió fontról 8,6 millió fontra is emelkedhet a játékos teljesítménytől függően. Emellett a Barcelona 20%-ot kap, ha dos Santos két éven belül, és 10%-ot, ha két év után, de még a szerződése lejárta előtt eligazol a csapattól.

Dos Santos első mérkőzésén 2008. július 14-én, a spanyol Tavernes elleni szezon előtti barátságos mérkőzésen máris két góllal mutatkozott be új csapatában, a Tottenham 8–0-ra nyerte meg a találkozót. Újabb gólt szerzett a Borussia Dortmund ellen Rotterdamban a Feyenoord jubileumi tornáján.

Los Angeles Galaxy
2015 nyarán jelentették be, hogy az amerikai Los Angeles Galaxyba igazol, ahol az amerikai bajnokság egyik legjobban fizetett játékosává vált évi 7 millió dolláros juttatásával.

Club América 
2019. július 6-án aláírt a mexikói Club América csapatához.

A válogatottban
A felnőtt válogatottban 18 évesen, 2007 szeptemberében mutatkozott be egy Panama elleni barátságos mérkőzésen, amit a játékvezető a nagy mennyiségű csapadék miatt a félidőben lefújt. Ezután számos barátságoson és vb-selejtezőn is pályára lépett, majd részt vett a 2009-es CONCACAF-aranykupán is, ahol a döntőben is gólt lőtt az amerikaiak ellen, Mexikó pedig megnyerte a tornát. Ugyanez történt a 2011-es kiírásban is: akkor is gólt szerzett a döntőben, és Mexikó akkor is nyert. Közben szerepelt a 2010-es világbajnokságon is, ahol hazája minden mérkőzését végigjátszotta. A 2011-es Copa América és a 2013-as konföderációs kupa nem sok sikert hozott számára, ugyanis egyik alkalommal sem jutottak tovább a csoportból. Részt vett még a 2014-es vb-n is, ahol a nyolcaddöntőben óriási gólt lőtt, ám hiába, mert a hollandok kettővel válaszoltak.

Vannak statisztikák, amelyek szerint eggyel kevesebb válogatott gólja van, mint az alábbi listában, mivel a 2014. május 31-én lejátszott Ecuador elleni barátságos mérkőzésen lövése a kapufáról a kapusra pattant, és onnan került a hálóba, ezért vannak, akik a találatot nem Dos Santos góljaként, hanem öngólként tartják számon.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 

1989-ben született személyek
Mexikói labdarúgók
Monterreyiek
Labdarúgó-középpályások
A Barcelona labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
Az Ipswich Town labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
A Racing Santander labdarúgói
Az RCD Mallorca labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
Mexikói olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A Villarreal labdarúgói
A Los Angeles Galaxy labdarúgói
A La Liga labdarúgói 
A Premier League labdarúgói 
A Süper Lig labdarúgói
Az MLS labdarúgói
A Club América labdarúgói
Élő személyek